Hubert Hurkacz e Jan Zieliński erano i detentori del titolo ma Hurkacz ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo. Zieliński, invece, ha partecipato in coppia con Hugo Nys e si è riconfermato campione, battendo in finale Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 7-65, 6-4.

Teste di serie 

  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno) 
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (finale)

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale, ritirati) 
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (quarti di finale)

Wildcard 

  Dan Added /  Albano Olivetti (quarti di finale)

  Grégoire Barrère /  Quentin Halys (semifinale)

Ranking protetto 

  Matwé Middelkoop /  Franko Škugor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2022